Dearborn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dearborn (Michigan)
Dearborn (Missouri)